Eugen Höflich (1891-1965) – scrittore e giornalista austriaco-israeliano
 Heinrich Höflich (1895-1983) – militare delle SS tedesco
 Joachim Höflich (1954) – scienziato della comunicazione tedesco
 Lucie Höflich (1883-1956) – attrice e insegnante tedesca